Лі́нкольн () — чоловіче особове ім'я давньоанглійського походження.

Відомі носії:
 Лінкольн Алмонд (; 1936) — американський політик-республіканець.
 Лінкольн Діас-Баларт (, уроджений ; 1954) — американський юрист і політик-республіканець.
 Лінкольн Джозеф Стеффенс (; 1866—1936) — американський журналіст-розслідувач.
 Лінкольн Елсворт (; 1880—1951) — американський бізнесмен і полярний дослідник.
 Лінкольн Корреа дос Сантос (; 2000) — бразильський футболіст, нападник.
 Лінкольн Макілраві (; 1974) — американський борець вільного стилю, олімпійський медаліст (2000).
 Лінкольн Чейфі (; 1953) — американський незалежний політик, який раніше представляв Республіканську партію.

Див. також 
 Лінкольн (прізвище)